Pierre Didier peut désigner :
 Pierre Didier (), danseur, acteur et régisseur au Théâtre Bolchoï, Moscou ; 
 Pierre Didier (1920-1977), homme politique français ;
 Pierre Didier (1929-), peintre français.